La Ilusión kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ilusión, Las Margaritas, 
 La Ilusión, Hidalgo, Jaltocán, 
 La Ilusión, Chilón, 
 La Ilusión, Tumbalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar